Borgby

 Borgby (Sibbo) – en tätort i Sibbo kommun i landskapet Nyland
 Borgby, Pojo – en by i Pojo
 Borgby skans – fornborg i Hallstahammars kommun